Brandtner ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Brandtner, deutscher Meteorologe
 Fritz Brandtner (1896–1969), kanadischer Maler
 Heinz Brandtner, Pseudonym von Helmut Böhm-Raffay (* 1922), österreichischer Ingenieur und Schriftsteller
 Helmut Brandtner (* 1954), deutscher Fußballspieler
 Jürgen M. Brandtner (1962–2021), deutscher Regisseur, Theaterschauspieler
 Martin Brandtner (?–2012), deutscher Indologe
 Matthäus Brandtner (17./18. Jhd.), deutscher Orgelbauer in Preußen

Siehe auch:
 Brandner
 Brantner
 Prandtner